

Naselja

Australija
Brunswick (Victoria)-predgrađe Melbournea

Čile
Poluotok Brunswick

Kanada
Novi Brunswick- savezna država Kanade
Planina Novi Brunswick, u Yukonu
Planina Brunswick, u Britanskoj Kolumbiji

Njemačka
Stari engleski naziv za Braunschweig

SAD
Brunscwick (SAD)

Ujedinjeno Kraljevstvo
 Brunswick (Hove), England
 Brunswick (Greater Manchester), England
 Brunswick (Swansea), Wales
 Brunswick (selo), England
 Brunswick (West Midlands), England

Osobe

Tvrtke
Brunswick Corporation, konglomerat
Brunswick Records, izdavačka kuća
Brunswick Woodworking Co., Inc.,arhitektonska tvrtka smještena u Washington DC, Metropolitansko područje

Vidi još 

Braunschweig